Calcio (BG), comuna italiana da Lombardia
 Cálcio, elemento químico
 Calcio, em italiano, "Futebol".

Desambiguações de topônimos